

Населені пункти та їхні частини

 Будзяки — село в гміні Роєво Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Будзяки — село в гміні Понтнув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Будзяки — частина села Чарноховиці в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Будзяки — частина села Осечани в гміні Мислениці Мисленицького повіту Малопольського воєводства

Примітки